Corgo kan syfta på följande platser:

Portugal 

 Corgo (freguesia i Portugal), Braga, Celorico de Basto,

Spanien 

 Corgo (ort), Galicien, Provincia de Lugo, 
 Corgo (kommun i Spanien, Galicien, Provincia de Lugo, lat 42,93, long -7,46), 

Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar